Peking bezeichnet:
 Peking, chinesische Hauptstadt
 Peking (Schiff), Museumsschiff
 (2045) Peking, Asteroid

Siehe auch:
 Pekin